Fictief figuur
 Willem de Roover, fictief persoon uit de middeleeuwen

Personen met de achternaam De Roover of de Roover
 Adriaan de Roover, Belgisch dichter en essayist
 Bart De Roover, Belgisch voetballer en voetbalcoach
 Bruno De Roover, Belgisch stripauteur
 Frans De Roover, Belgisch politicus en industrieel
 Jul De Roover, Belgisch architect
 Nicolaas de Roover, Zuid-Nederlands geestelijke
 Peter De Roover, Belgisch leraar, columnist en politicus
 Raymond De Roover, Belgisch-Amerikaans historicus en hoogleraar
 Sepp De Roover, Belgisch voetballer

Nederlandse of Vlaamse achternaam